North Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 North Street Historic District (Vermont), ID-Nr. 01001364
 North Street Historic District (West Virginia), ID-Nr. 88000677

Siehe auch:
 North High Street Historic District
 North Main Street Historic District
 North Third Street Historic District
 North Washington Street Historic District